Ян Кодеш (; р. , ) — чешский теннисист, теннисный тренер и бизнесмен. 
 Трёхкратный победитель турниров Большого шлема
 Обладатель Кубка Дэвиса (1980) в составе сборной ЧССР, рекордсмен сборной Чехословакии по числу игр и одержанных побед
 Член Международного зала теннисной славы с 1990 года.

Игровая карьера 
В 1966 году Ян Кодеш провёл свои первые игры в Кубке Дэвиса (победив в первых шести одиночных и парных встречах, а в полуфинале Европейской зоны принеся чехословакам единственное очко в паре с Иржи Яворским в матче с французами). В том же году он дебютировал в турнирах Большого шлема и выиграл первый в карьере национальный чемпионат Чехословакии как в одиночном, так и в парном разряде. Всего он становился чемпионом Чехословакии четыре раза в одиночном разряде и пять раз в парах. На 1968 год приходится его первый международный титул, завоёванный в парном разряде в Гамбурге с Миланом Холечеком.

Выступая за страну из-за «железного занавеса», Кодеш не слишком часто появлялся в крупных турнирах на Западе. В частности, первым турниром, который он выиграл в одиночном разряде, стал Открытый чемпионат Франции 1970 года, на котором он был посеян под седьмым номером, что показывает, какую реальную форму он набрал к этому моменту. На следующий год Кодеш стал двукратным победителем Открытого чемпионата Франции, победив в финале Илие Нэстасе. Со сборной он выиграл Европейскую зону, победив в семи из девяти своих встреч (единственное поражение в одиночном разряде ему нанёс Александр Метревели), но в межзональном полуфинале чехословаки проиграли бразильцам. На Открытом чемпионате США Кодеш, постоянно жаловавшийся на то, что ему неудобно играть на траве, тем не менее выбил из борьбы в первом же круге посеянного под первым номером Джона Ньюкомба (такое на чемпионате США произошло впервые с 1930 года) и дошёл до финала. В 1972 году, однако, он не сумел ни повторить этого успеха, ни отстоять свой титул в Париже, где он проиграл в четвертьфинале. Тем не менее и в этом году на его счету были явные успехи — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в паре с Яном Кукалом и в полуфинал Уимблдонского турнира, где его остановил победитель прошлогоднего US Open Стэн Смит.

В 1973 году Кодеш окончил Высшую школу экономики в Праге по специальности «внутренняя торговля». В этот год многие из профессиональных теннисистов, заключивших контракт с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), бойкотировали Уимблдонский турнир, и в их отсутствие финал разыграли между собой Кодеш и Метревели. Чехословацкий спортсмен оказался сильнее. На Открытом чемпионате США, однако, конкуренция была максимальной, но несмотря на это Кодеш во второй раз в карьере дошёл там до финала, уступив в конечном итоге Ньюкомбу. За свои успехи он был назван спортсменом года в Чехословакии в 1973 году.

В дальнейшем наиболее значительных успехов Кодеш добивался в парах, выиграв Открытые чемпионаты Испании и ФРГ и дойдя до финала Открытый чемпионатов Франции (в 1977 году, с Войтеком Фибаком) и Италии. В 1975 году он дошёл со сборной Чехословакии до финала Кубка Дэвиса, внеся решающий вклад в полуфинальную победу над австралийцами, а под занавес карьеры помог Чехословакии завоевать Кубок Дэвиса, выиграв с Иваном Лендлом парную встречу у команды Румынии в европейском финале. Свой последний титул в парах он завоевал в 1982 году в Хилверсюме, а через год там же сыграл свой последний финал.

Дальнейшая карьера 
В конце активной игровой карьеры Кодеш принял под своё руководство теннисную сборную Чехословакии. За следующие несколько лет, с 1982 по 1987 год, чехословаки трижды доходили до полуфинала Кубка Дэвиса, но повторить успех 1980-го года не сумели. Кодеш уступил пост капитана сборной Франтишеку Пале в 1987 году после поражения в первом круге от сборной Израиля. В том же году Кодеш сыграл ключевую роль в организации Открытого чемпионата Чехии, турнира, директором которого он оставался до 1998 года. С 1982 по 1998 год Кодеш также занимал административные должности в Чехословацкой (позже Чешской) федерации тенниса, ITF и Европейской теннисной ассоциации. С 1986 по 1992 год он возглавлял Чехословацкий теннисный центр, а впоследствии сотрудничал с носящей его имя теннисной школой. В 1988 году он получил от Международной федерации тенниса награду за вклад в развитие тенниса, а в 1990 году его имя было включено в списки Международного зала теннисной славы.

Кодеш занимался также бизнесом. С 1994 по 2003 год он был исполнительным директором импортёрских фирм, представлявших в Чехии компанию Hugo Boss.

В 2010 году Кодеш в соавторстве с Петром Коларом выпустил автобиографическую книгу «Ян Кодеш: Путь к славе из-за железного занавеса» ().

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру (6)

Одиночный разряд (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Мужской парный разряд (1) 
 Поражение (1)

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Яну Кодешу
 
 
 
 Ян Кодеш на сайте Международного зала теннисной славы

Теннисисты Чехословакии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Тренеры Чехословакии
Теннисные тренеры Чехии
Предприниматели Чехии
Спортсмены года Чехословакии